

Patronyme 

 Andréas Georgiou (1960-), économiste et statisticien grec.
 Anthony Georgiou (1997-), footballeur international chypriote.
 
 Mários Georgíou (1997-), gymnaste chypriote.
 Michael Georgiou (1988-), joueur de snooker chypriote.
 Stávros Georgíou (1972-), footballeur international chypriote.
 Steven Demetre Georgiou dit 'Cat Stevens  (1848-) chanteur musicien auteur compositeur britannique